Drive puede referirse a:

Cine 
 Drive (película de 1997), película directa a vídeo protagonizada por Mark Dacascos.
 Drive (película de 2011), película dramática y thriller Neo-noir.

Música 
 Drive (banda), banda estadounidense de hard rock.
 Drive (canción de The Cars) (1984), canción de The Cars.
 Drive (canción de R.E.M.) (1992), canción de R.E.M.
 Drive (canción de Incubus) (2000), canción de Incubus.
 Drive (álbum) (2003), álbum de Robert Palmer.
 Drive (canción de Miley Cyrus) (2013), canción de Miley Cyrus del álbum Bangerz.
 Drive (álbum de Tiësto) (2023), álbum de Tiësto